Ramona – żeński odpowiednik imienia Ramón, hiszpańskiego odpowiednika Rajmunda.

Miejscowości w USA:
 Ramona – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Ramona – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Ramona – miejscowość w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Ramona – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Washington